GMB est un code qui peut signifier :
 Gambie, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays)
 selon la liste des codes pays du CIO, la Gambie a pour code GAM
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, la Gambie a pour code WAG

 Gambie, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, la Gambie a pour code alpha-2 GA

GMB est un sigle qui peut signifier :
 Groupe mammalogique breton, une association, d'étude et de protection des mammifères sauvages de Bretagne.

Code